

Кронжково — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кронжково — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства